Världsmästerskap 1995 kan avse:

Formel 1-VM 1995
Roadracing-VM 1995
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1995
Världsmästerskapet i fotboll för damer 1995
Världsmästerskapen i friidrott 1995
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1995
Världsmästerskapen i kortbanesimning 1995
Världsmästerskapen i konståkning 1995
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1995
Världsmästerskapen i orientering 1995
Världsmästerskapen i skidskytte 1995
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1995
Världsmästerskapet i handboll för damer 1995
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1995
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1995
Världsmästerskapet i rugby 1995